Marken (Waterland), voormalig eiland en plaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Markenbinnen, dorp nabij Graft-De Rijp, gemeente Alkmaar (Noord-Holland).
 Marken (Amsterdam), eiland in Amsterdam.
 Markengracht, voormalige gracht in Amsterdam.
 Marche (Italië), regio in Italië die in het Nederlands soms (De) Marken wordt genoemd.
 Marken (Zuid-Afrika), in de provincie Limpopo.
 Hr.Ms. Marken (1943) (ex HMS MMS 227), een Nederlandse mijnenveger van het type MMS 105.
 Hr.Ms. Marken (1944) (ex HMS MMS 234), een Nederlandse mijnenveger van het type MMS 105.

Zie ook 
 Mark (doorverwijspagina)
 Marke (doorverwijspagina)